McCart ist der Familienname folgender Personen:

 Chris McCart (* 1967), schottischer Fußballspieler
 William John McCart (1872–1933), kanadischer Politiker